Belawenez (; wiss. Transliteration: Belavenec) ist der Familienname folgender Personen:

 Ljudmila Sergejewna Belawenez (1940–2021), sowjetische Schachspielerin
 Sergei Wsewolodowitsch Belawenez (1910–1942), sowjetischer Schachspieler